

Geografia 
 Corio Canavese – comune italiano

Persone 
 Aimo e Vermondo Corio – nobili italiani
 Bernardino Corio – storico e scrittore italiano
 Filippo Corio – pallanuotista italiano
 Francesco Girolamo Corio – notaio e poeta italiano
 Giacinto Corio – agronomo italiano
 Marcellino Corio – cardinale italiano
 Serafino Corio – vescovo cattolico italiano